Fokino bezeichnet

Stadt im Brjansker Gebiet, Russland, siehe Fokino (Brjansk)
Stadt in der Region Primorje, Russland, siehe Fokino (Primorje)